В данный список включены все виды муравьёв (Formicidae) Марокко. В настоящее время здесь обнаружено около 236 видов муравьёв из 34 родов, включая 14 интродуцированных видов. Из 9 подсемейств наибольшим числом видов представлены Myrmicinae (около 140) и Formicinae (более 50),  Dolichoderinae (9 видов), Ponerinae (5), Dorylinae (4), Leptanillinae (3), Amblyoponinae (3), Proceratiinae (1). Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло. Около 100 видов местные эндемики. 
Среди 14 интродуцированных видов такие как Cardiocondyla emeryi, Hypoponera punctatissima, Linepithema humile, Monomorium monomorium, M. pharaonis, Nylanderia jaegerskioeldi, Paratrechina longicornis, Pheidole indica, P. megacephala, Strumigenys membranifera, Tetramorium bicarinatum, T. caldarium, T. lanuginosum и T. destructor.

Aenictus

Anochetus

Aphaenogaster

Bajcaridris

Bothriomyrmex 
 Bothriomyrmex meridionalis marocanus Santschi, 1923

Camponotus

Cardiocondyla

Cataglyphis

Cerapachys 
 ?

Crematogaster

Dorylus

Formica

Goniomma

Hypoponera

Lasius

Lepisiota

Leptanilla

Linepithema 
  (интродуцированный)

Messor

Monomorium

Myrmica

Oxyopomyrmex

Pheidole

Plagiolepis 
 Plagiolepis crosi
 Plagiolepis pallescens maura Santschi, 1920
 Plagiolepis pygmaea
 Plagiolepis schmitzii tingitana Santschi, 1936

Ponera 
 Ponera coarctata Latreille, 1802
 Ponera testacea

Proceratium 
 Proceratium algiricum Forel, 1899

Solenopsis 
 Solenopsis lusitanica
 Solenopsis lusitanica gaetula Santschi, 1936

Stenamma

Stigmatomma

Strongylognathus

Strumigenys

Tapinoma

Technomyrmex

Temnothorax

Tetramorium

См. также 
 Список видов муравьёв Израиля
 Список видов муравьёв Испании

Примечания

Литература 
 Cagniant, H. 1964 [1962]. Étude de quelques fourmis marocaines. Statistique provisoire des Formicidae du Maroc. Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 53: 83-118
 Cagniant, H. 1982. Contribution à la connaissance des fourmis marocaines. Aphaenogaster dejeani, n. sp. (Hyménoptères, Formicoïdea, Myrmicidae). Nouv. Rev. Entomol. 12: 281-286 
 Cagniant, H. 1983. Contribution à la connaissance des fourmis marocaines. Chalepoxenus tramieri, nov. sp. Nouv. Rev. Entomol. 13: 319-322 
 Cagniant, H. 1985. Contribution à la connaissance des fourmis marocaines. Étude des Camponotus du groupe cruentatus au Maroc (Hyménoptères - Formicidae). Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 121: 77-84 
 Cagniant, H. 1986. Contribution à la connaissance des fourmis marocaines: description des sexués et compléments à la définition de l'espèce Aphaenogaster theryi Santschi 1923 (Hyménoptères, Formicoidea, Myrmicidae). Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 122: 139-144 
 Cagniant, H. 1996. Les Aphaenogaster du Maroc (Hymenoptera: Formicidae): clé et catalogue des espèces. Ann. Soc. Entomol. Fr. (N.S.) 32: 67-85
 Cagniant, H. 1996. Les Camponotus du Maroc (Hymenoptera: Formicidae): clé et catalogue des espèces. Ann. Soc. Entomol. Fr. (N.S.) 32: 87-100 
 Cagniant H. 1997. Le genre Tetramorium au Maroc (Hymenoptera: Formicidae): clé et catalogue des espèces. Ann. Soc. Entomol. Fr. (N.S.) 33: 89-100
 
 Cagniant H.; Espadaler, X. 1997. Les Leptothorax, Epimyrma et Chalepoxenus du Maroc (Hymenoptera: Formicidae). Clé et catalogue des espèces. Ann. Soc. Entomol. Fr. (n.s.) 33: 259—284
 Cagniant H. 2009. Le Genre Cataglyphis Foerster, 1850 au Maroc (Hyménoptères Formicidae). Orsis, 24, 41-71.
 
 

Списки:Марокко
Марокко

Природа Марокко